Простоква́шино — многозначный термин:

Топонимы 
 Простоквашино — название вымышленной деревни в Можайском районе Подмосковья, места действия повести-сказки Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот», её продолжений (где фигурирует уже как город Простоквашинск), а также серии мультфильмов по повести (см. ниже).
 Простоквашино — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Простоквашино — микрорайон города Колпино (в составе Санкт-Петербурга).

Другое 
 Серия мультфильмов: «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» (1978—1984) по сценариям Э. Успенского.
 «Весна в Простоквашино» — российский мультфильм 2011 года
 «Простоквашино» (неоф. «Новое Простоквашино») — российский мультсериал 2018 года.
 «Простоквашино» — торговая марка молочной продукции, выпускаемой компанией «Данон Россия». Образом торговой марки является кот Матроскин из мультфильма «Трое из Простоквашино».

См. также 
 Простоквашин, Евдоким Степанович (ок. 1735 — 1821) — русский военачальник, соратник фельдмаршала П. А. Румянцева, генерал-лейтенант.

Примечания